La Copa sudanesa de futbol és la màxima competició futbolística per eliminatòries de Sudan, i la segona en importància després de la lliga. És organitzada per la Federació Sudanesa de Futbol. Va ser creada l'any 1963.

Historial 
Font:

Referències

Enllaços externs 
 RSSSF

Futbol al Sudan
Sudanesa de futbol